James Connolly peut désigner :
 James Connolly (1868-1916), militant et auteur irlandais, marxiste, révolutionnaire et syndicaliste ;
 James Connolly (1868-1957), athlète américain médaillé aux jeux olympiques d'Athènes de 1896 ;
 James Connolly (1900-1940), un autre athlète américain.